Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1968 го́да () — 24-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1968
1968 год в Латвии
Футбол в СССР в 1968 году